Санта-Круш-да-Грасиоза:

 Санта-Круш-да-Грасиоза — муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. 
 Санта-Круш-да-Грасиоза — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Азорские острова.